Wojciech Król (ur. 1938) – polski operator filmowy i telewizyjny
 Wojciech Król (1956–2016) – polski immunolog, profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 Wojciech Król (ur. 1985) – polski polityk i urzędnik samorządowy, poseł na Sejm VIII kadencji

Zobacz też 
 Wojciech Królik
 Wojciech Królikowski